

Lokalizacje

Austria 
 Wegscheid – dzielnica Linzu

Francja 
 Wegscheid – gmina

Niemcy 
 Wegscheid – dzielnica Berching
 Wegscheid – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa